Zoar puede referirse a:

 Zoar, una comunidad canadiense de Terranova y Labrador; 
 Zoar, una villa localizada en el estado norte-americano de Ohio; 
 Zoar, región censo-designada localizada en el estado norte-americano de Wisconsin; o
 Zoar, una ciudad mencionada en la biblia.